Леруик ():

 Леруик — город в Шотландии.
 «Saro Lerwick» — британский гидроплан (1938).